Името Раковски може да се отнася за няколко статии:

Личности
 Вътьо Раковски (1925 – 2008), български поет;
 Георги Раковски (1821 – 1867), български революционер;
 Кръстьо Раковски (1873 – 1941), комунистически политик от български произход;
 Павле Раковски (1913 – 1990), гръцки и югославски комунистически деец;

Географски места
 Община Раковски
 Раковски (град), град в Област Пловдив;
 Раковски (Област Добрич), село в Област Добрич;
 Раковски (Област Разград), село в Област Разград;
 Георги Раковски (улица в София)
 село Раковски образува заедно с други две села град Димитровград;

Футболни отбори
 ФК Раковски, футболен клуб от град Раковски
 ФК Раковски, футболен клуб от Русе